Wrębowa – ulica z zabudową wielorodzinną w Rybniku. Znajduje się w południowej części miasta w dzielnicy Niedobczyce i graniczy bezpośrednio z Radlinem. Osiedle i okoliczne ulice należą do  parafii w Radlinie-Biertułtowach. Osiedle nosi nazwę Wojciecha Korfantego i znajduje się przy ulicy Wrębowej oraz Bocznej. Spółdzielnia "Wrębowa" jest jedną z wielu spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zarządzających osiedlem. 

Dzielnice i osiedla Rybnika
Niedobczyce